

Sigle 
 Nuova macroeconomia classica – scuola di pensiero economico

Codici 
 NMC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Norman's Cay - Exuma Island (Bahamas)